Крафт Карл Ернст — швейцарський астролог і графолог, один з особистих астрологів Гітлера.
 Крафт Карл Мартинович — український педагог, статський радник.
 Кріс Крафт — британський автогонщик, пілот Формула-1 (1971).
 Крафт Юрій Рудольфович — український футбольний тренер.
 Штефан Крафт — австрійський стрибун з трампіна.